Babah Krueng (Beutong), een plaats in Indonesië
Babah Krueng (Jaya), een plaats in Indonesië
Babah Krueng (Bandar Dua), een plaats in Indonesië
Babah Krueng (Peureulak Timur), een plaats in Indonesië
Babah Krueng (Sawang), een plaats in Indonesië